Schomron steht für:

 Samarien, Teil des Westjordanlands
 Schomron (Regionalverwaltung), israelische Regionalverwaltung

Schomron ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Schomron (1937–2008), Generalstabschef der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte